Capitolo – suddivisione logica di un libro
 Capitolo – suddivisione di una serie cinematografica
 Capitolo – atti pubblici di Comuni medievali italiani
 Capitolo – tipo di componimento poetico basato sulla terzina dantesca
 Capitolo – riunione dei monaci di un monastero o dei frati di una congregazione religiosa, oppure comunità dei canonici che officiano una chiesa cattedrale o collegiata
 Sala capitolare o capitolo – luogo dove si riunisce il capitolo dei monaci o dei canonici
 Capitolo – strumento utilizzato nello scautismo dalla comunità di Clan/Fuoco
Capitolo – organizzazione divisionale autonoma senza rappresentanza dell'organizzazione centrale. Ad esempio i Capitoli (detti  Chapter house) della nazione Navajo
Capitolo – contrada e zona turistica del comune di Monopoli